Cedar Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cedar Hill (Missouri)
Cedar Hill (Tennessee)
Cedar Hill (Texas)